Márkák
 Amazon Prime, az Amazon cég szolgáltatása
 Prime, italmárka

 Televízióadók

 Prime, kanadai televízióadó
 Prime, moldovai televízióadó
 Prime, magyar televízióadó
 Prime, Srí Lanka-i televízióadó
 Prime, új-zélandi televízióadó
 Prime7, ausztrál televízióadó
 Prime Network, amerikai televízióadó